Zbonek ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Zbonek (1928–2006), österreichischer Film- und Theaterregisseur; Vater von Marcus Zbonek
 Marcus Zbonek alias Herr Tischbein, österreichischer Musiker, Schauspieler und Werbetexter; Sohn von Edwin Zbonek